]  
La zone protégée de Uhol'ka-Shyrokyi Luh se situe dans l'oblast ukrainien de Transcarpatie (ou Ruthénie) et appartient à la réserve de biosphère des Carpates. Il s’agit de la plus grande forêt primaire de hêtre commun (Fagus sylvatica L.) au monde qui couvre une surface d'environ 8 800 ha. Certaines parties de la forêt sont protégées depuis 1920. En 1992, la forêt primaire de hêtres Uhol'ka-Shyrokyi Luh a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. En 2007 et 2011, d’autres forêts primaires et anciennes de hêtres européennes ont été ajoutées au patrimoine mondial formant les Forêts primaires de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe. La forêt primaire Uhol'ka-Shyrokyi Luh est un important site de recherche. En 2010, un inventaire statistique complet de la forêt primaire a été réalisé pour la première fois dans le cadre d'un projet de recherche helvético-ukrainien. Un second inventaire est prévu en 2019 pour détecter les changements. De plus, une placette d’échantillonnage de 10 ha (200 x 500 m) a été installée à Mala Uhol'ka en 2001.

Résultats de l’inventaire forestier de 2010 
L’inventaire de Uhol'ka-Shyrokyi Luh a été réalisé sur une surface de 10 300 ha dont 8 800 ha de forêt primaire, le reste étant composé de forêt naturelle. Pendant la phase de relevé, un total de 314 placettes-échantillons ont été inventoriées. Sur chaque placette, tous les arbres présentant un diamètre à hauteur de poitrine (DHP) supérieur ou égal à 6 cm ont été mesurés. 97% des 6 779 arbres mesurés étaient des hêtres communs (Fagus sylvatica L.) et les hêtres les plus vieux avaient environ 500 ans. L’arbre le plus gros était un orme de montagne (Ulmus glabra Huds.) avec un DHP de 150 cm, alors que le plus gros hêtre avait un DHP de 140 cm. 10 hêtres par hectare présentaient un DHP supérieur à 80 cm. Le nombre d’arbres vivant s’élevait en moyenne à 435 arbres/ha, la surface terrière à 36,6 /ha et le volume à 582 /ha. Le volume de bois mort sur pied ou à terre représentait 163 /ha. La structure verticale était généralement composée de 3 couches et la surface de la plupart des trouées dans la canopée n'excédait pas la couronne d’un arbre dominant.

Ecotourisme 
Deux sentiers écologiques ont été créés pour les visiteurs de la forêt primaire de hêtres de Uhol'ka-Shyrokyi Luh :  
 Dans la forêt primaire de hêtres Mala Uhol'ka : ce sentier d'environ 5 km, au départ de l'office de la Réserve de biosphère des Carpates à Kicherely, parcourt la forêt primaire de hêtres en passant par Druzhba, la grotte kartstique la plus longue des Carpates ukrainiennes, ainsi que par Karstovyi Mist, une formation calcaire en forme d’arc.
 Dans la forêt primaire de hêtres Velyka Uhol'ka : ce sentier de 4,5 km guide les visiteurs à Molochnyi Kamin, une grotte karstique où vivaient les hommes du Paléolithique qui avait pour culture la chasse à l’ours.

Voir aussi 
 Forêts primaires de hêtres des Carpates et d'autres régions d'Europe.
 liste des parcs nationaux de l'Ukraine.
 Virgin Forest of Uholka (PDF, 6.15 MB)
 Inventory of the Largest Primeval Beech Forest in Europe (PDF, 36.6 MB)
 Primeval forest structures and biodiversity: A Swiss-Ukrainian research cooperation
 Carpathian Biosphere Reserve
 Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage WSL

Références 
 

Forêt primaire
Patrimoine classé d'Ukraine
Oblast de Transcarpatie